Arturo Bandini bezeichnet:

 eine Hauptfigur und das Alter Ego von John Fante
 ein Album der Schweizer Band Züri West